Municipio de Delaware puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:

Arkansas 
Municipio de Delaware (Arkansas)

Dakota del Sur 
Municipio de Delaware (Dakota del Sur)

Indiana 
Municipio de Delaware (condado de Delaware, Indiana)
Municipio de Delaware (condado de Hamilton, Indiana)
Municipio de Delaware (condado de Ripley, Indiana)

Iowa 
Municipio de Delaware (condado de Delaware, Iowa)
Municipio de Delaware (condado de Polk, Iowa)
Municipio de Delaware (condado de Sac, Iowa)

Kansas 
Municipio de Delaware (condado de Jefferson, Kansas)
Municipio de Delaware (condado de Leavenworth, Kansas)
Municipio de Delaware (condado de Wyandotte, Kansas)

Míchigan 
Municipio de Delaware (Míchigan)

Minnesota 
Municipio de Delaware (Minnesota)

Misuri 
Municipio de Delaware (Misuri)

Nueva Jersey 
Municipio de Delaware (Nueva Jersey)

Ohio 
Municipio de Delaware (condado de Defiance, Ohio)
Municipio de Delaware (condado de Delaware, Ohio)
Municipio de Delaware (condado de Hancock, Ohio)
Municipio de Delaware City (condado de Delaware, Ohio)

Pensilvania 
Municipio de Delaware (condado de Juniata, Pensilvania)
Municipio de Delaware (condado de Mercer, Pensilvania)
Municipio de Delaware (condado de Northumberland, Pensilvania)
Municipio de Delaware (condado de Pike, Pensilvania)